Rörmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rörmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Rörmyrtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Rörmyrtjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Rörmyrtjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (9,01 ha)
Rörmyrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Rörmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (6,12 ha)
Lill-Rörmyrtjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Rörmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Västre-Rörmyrtjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Östre-Rörmyrtjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (3,91 ha)
Rörmyrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735855-171844), sjö i Bodens kommun, 
Rörmyrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 736638-173214), sjö i Bodens kommun, 
Rörmyrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Rörmyrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734693-177869), sjö i Bodens kommun, 
Rörmyrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736450-175891), sjö i Bodens kommun, 
Rörmyrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Rörmyrtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Rörmyrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736336-170544), sjö i Jokkmokks kommun, 
Rörmyrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736432-169454), sjö i Jokkmokks kommun, 
Rörmyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717582-162204), sjö i Lycksele kommun,  (5,22 ha)
Rörmyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718895-160153), sjö i Lycksele kommun,  (7,09 ha)
Rörmyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719127-163895), sjö i Lycksele kommun, 
Rörmyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721005-160556), sjö i Lycksele kommun,  (4,85 ha)
Rörmyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721474-162700), sjö i Lycksele kommun, 
Rörmyrtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn